Niemcy:
 Reiff – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Osoby:
 Franz Reiff – niemiecki malarz
 Gaston Reiff – belgijski lekkoatleta
 Richard Reiff – niemiecki fizyk
 Ryszard Reiff – polski polityk

Inne:
 Reiff – niemieckie przedsiębiorstwo